Отокар Левај (Загреб, 17. април 1943) је југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е▲
|-
| 1969. || Ратници и босоноги (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е▲
|-
| 1972. || Терет доказа (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Тена (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Кућа || Макс
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака || Барановић
|-
| 1978. || Пуном паром (ТВ мини серија) || /
|-
| 1979. || Свјетионик (ТВ серија) || /
|-
| 1979. || Новинар || Новинар
|-
| 1979. || Либеранови (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е▲
|-
| 1980. || Тајна Николе Тесле || /
|-
| 1980. || Прах (ТВ филм) || /
|-
| 1980. || Обустава у стројној (ТВ филм) || /
|-
| 1980. || Јудита (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Аретеј (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || Професор Лука Ивић
|-
| 1982. || Злочин у школи || Професор Вуковић
|-
| 1982. || Сустанар (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Чешаљ (ТВ филм) || Ивои Скок
|-
| 1983. || Медени мјесец || Миле Разјап (као Ото Левај)
|-
| 1983. || С. П. У. К. || Личилац
|-
| 1983. || У логору (ТВ филм) || /
|-
| 1985. || Хорватов избор || Стрелец
|-
| 1985. || Инспектор Винко (ТВ серија)|| Обртник
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак (ТВ серија) || Стрелец
|-
| 1986. || Не дај се, Флоки || Драгец
|-
| 1987. || -{The Princess Academy}- || 
|-
| 1989. || Птице небеске (ТВ мини серија) || /
|-
| 1989. || Човјек који је волио спроводе || Младожења
|-
| 1989. || Диплома за смрт || Пословођа
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е▲
|-
| 1990. || Тражим сродну душу (ТВ мини серија)|| Францеков пријатељ
|-
| 1990. || -{The Little Flying Bears}- (ТВ серија) || /
|-
| 1990. || Орао || Тајник
|-
| 1990. || -{Gavre Princip - Himmel unter Steinen}- || /
|-
| 1993. || И док је срца, бит це и Кроације (ТВ филм) || /
|-
| 1993. || Вријеме за || /
|-
| 1982 1996. || Смоговци (ТВ серија) || Тренер Слалом / Гдин Ото
|-
| 1997. || Трећа жена || Полицајац (као Ото Левај)
|-
| 1998. || Кањон опасних игара || Полицајац Вице
|-
| 1999. || Наша кућица, наша слободица (ТВ мини серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е▲
|-
| 2000. || Је ли јасно, пријатељу? || Адвокат
|-
| 2000. || Велики одмор (ТВ филм) || Ото Синчић
|-
| 2001. || Последња вољa || Конобар „Густи”
|-
| 2004. || Дуга мрачна ноћ || Болничар
|-
| 2004. || Случајна супутница || Хорватичек
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ (ТВ серија) || /
|-
| 2005. || Задњи дан кућног љубимца (кратки филм) || /
|-
| 2005. || Жутокљунац (ТВ серија) || Ветеринар
|-
| 2006. || Љубав у залеђу (ТВ серија) || Свећеник
|-
| 2006. || Јутро послије (кратки филм) || Наратор
|-
| 2005 2006. || Забрањена љубав (ТВ серија) || Одвјетник Герштајн
|-
| 2007. || Обични људи (ТВ серија) || Свећеник
|-
| 2007. || Битанге и принцезе (ТВ серија) || Судија Звонимир Муфер
|-
| 2007. || Казалиште у кући (ТВ серија) || Мирко Сљајсиц
|-
| 2007. || Бибин свијет (ТВ серија) || Господин Воларић
|-
| 2007. || Цимер фрај (ТВ серија) || Иван Густав Донат
|-
| 2007. || Заувијек сусједи (ТВ серија) || Повјесничар Врањицки
|-
| 2007. || Операција Кајман (ТВ серија) || Професор
|-
| 2007. || Наша мала клиника (ТВ серија) || Пуковник Прца
|-
| 2008. || Луда кућа (ТВ серија) || Никица Хорватек
|-
| 2007 2008. || Понос Раткајевих (ТВ серија) || Свећеник
|-
| 2006 2008. || Одмори се, заслужио си (ТВ серија) || Гњушић / Гост код Бертија
|-
| 2008. || Све ће бити добро (ТВ серија) || Лео пл Катић
|-
| 2008. || Закон љубави (ТВ серија) || Одвјетник Антун
|-
| 2008. || Мамутица (ТВ серија) || Хрвоје
|-
| 2009. || Брачне воде (ТВ серија) || Жељко Бекало
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е▲
|-
| 2010. || Неке друге приче || Лијечник (сегмент „Хрватска прича”)
|-
| 2009 2010. || Долина сунца (ТВ серија) || др Ото Чавар
|-
| 2010. || Доме слатки доме (ТВ серија) || Матичар
|-
| 2011. || Најбоље године (ТВ серија) || Бискуп
|-
| 2011. || Леа и Дарија || Доктор Панац
|-
| 2011. || Флеке || Таксист Ивица
|-
| 2008 2012. || Стипе у гостима (ТВ серија) || Мајстор
|-
| 2012. || Ларин избор (ТВ серија) || Свећеник
|-
| 2013. || Почивали у миру (ТВ серија) || Др Фране Јозић
|-
| 2014. || Свеци || Судија
|-
| 2014. || -{Piratskattens hemlighet}- (ТВ серија) || 
|-
| 2015. || Ти мене носиш || Лекар глумац
|-
| 2015. || Да сам ја нетко (ТВ серија) || Лекар глумац
|-
| 2015 2016. || Црно-бијели свијет (ТВ серија) || Деда Руди
|}

Селф 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е_
|-
| 2015. || Безвезе (ТВ серија)|| Лично
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1943.
Хрватски глумци
Југословенски глумци